Puerto Santo peut désigner :

Toponymes

Puerto Santo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre ;
 Puerto Santo : capitale de la paroisse civile de Puerto Santo de la municipalité d'Arismendi dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme